Ларри «Рино» Рейнхардт (; 7 июля, 1948 — 2 января, 2012) — американский рок-музыкант; гитарист игравший в группах Iron Butterfly и Captain Beyond. Также был известен под псевдонимами «El Rhino» и «Ryno».

Ранняя карьера 
Родился во Флориде, США. Свою музыкальную карьеру начал в 1960-х гг., в , штат Флорида. Играл в нескольких группах, в частности, в Thunderbeats. В 1969 году Рейнхардт вместе с бас-гитаристом Ричардом Прайсом и барабанщиком Рамоне Сотолонгом основал группу в формате пауэр-трио «Dubs». Группа обосновалась в одном из клубов в Гейнсвилле, штат Флорида. Вскоре Сотолонго заменил Монти Янг. Dubs исполняли музыку психоделического и блюз-рокового направления. Им предложили переехать в Джексонвилль вместе с группой «The Second Coming» (ранее «The Blues Messengers»), в которой Рейнхарт ранее играл, и в состав которой входили гитарист Дики Беттс, клавишница и вокалистка Дейл Беттс (жена Дики Беттса), басист , барабанщик Джон Микс и клавишник . Вскоре Беттс и Оайкли оставили группу и присоединились к коллективу, взявшему название «The Allman Brothers Band», а Рейнхардт стал гитаристом группы The Second Coming. Перебравшись в Мейкон, штат Джорджия, Рейнхардт узнал, что группе «Iron Butterfly» требуется новый гитарист и вылетел в Лос-Анджелес на прослушивание.

Iron Butterfly 
В Iron Вutterfly Рейнхардт и гитарист/вокалист группы , Майк Пинера заменили ушедшего гитариста Эрика Бранна. В 1970 году Iron Вutterfly выпустили альбом Metamorphosis, который был издан под названием «Iron Butterfly With Pinera & Rhino».

Captain Beyond 
В 1971 году Ларри Рейнхардт и бас-гитарист Iron Butterfly Ли Дорман создали группу Captain Beyond, пригласив бывшего барабанщика Джонни Винтера/Рика Деррингера, Бобби Колдуэлла и бывшего вокалиста Deep Purple Рода Эванса. Год спустя группа выпустила свой одноимённый дебютный альбом на лейбле Capricorn Records. В 1973 году группа записала концертный альбом, , который был издан только в 2002 году. В том же году в группу пришёл клавишник , ранее игравший в группах Blues Messengers и the Second Coming, а барабанщика Бобби Колдуэлла заменил Марти Родригес. Новый состав записал и выпустил альбом Sufficiently Breathless, но тем не менее группа вскоре распалась.

Поздняя карьера 
В 1974 году Рейнхардт участвовал в записи двух песен — «Don’t Let Me Down» и «I Don’t Want To Get Hurt By Your Love Again» — альбома Бобби Уомака, .
В 1976 году Дорман, Рейнхардт и Колдуэлл реформировали Captain Beyond с новым вокалистом Джейсоном Кахуне, которого вскоре сменил Вилли Даферне (Вилли Ди). В 1977 году этот состав записал альбом Dawn Explosion. Но вскоре группа вновь распалась.
Затем Рейнхарт сформировал группу Ryno Band, которая просуществовала до 1981 года. Позже он присоединился к группе Mad Dancer, состоявшей из гитариста/вокалиста Гэри Грабера, барабанщика Джо Старковича, бас-гитариста Рона «Лайера» Ларсена и вокалиста Перри Стронга. Mad Dancer выпустили один-единственный альбом Lost Worlds, в котором Рейнхардт участвовал в записи трёх песен: «Still A Boy», «Serious», и «Such A Feeling.»

Также Рейнхардт участвовал в различных воссоединениях Iron Butterfly (1977, 1978, 1980, 1984, 1988 и в 1989—1993 гг.). В 1991 году он участвовал в записи альбома Роберта Теппера, No Rest For The Wounded Heart, который был выпущен только лишь в 1996 году.

После этого Рейнхардт на какое-то время отошёл от музыкальной индустрии. В 1998 году он и Колдуэлл вновь реанимировали Captain Beyond вместе с вокалистом Джими Интервалом, клавишником Джеффом Фраем и с бас-гитаристом Джеффом Эртабэйзи. В 2000 году обновлённая группа записала четырёхтрековый EP, в который вошли песни «Don’t Cry Over Me», «Gotta Move», «Be As You Were» и «Night Train Calling (Crystal Clear)». В 2002 году Captain Beyond окончательно распалась.

В феврале 2009 года, Ларри выпустил свой сольный альбом Rhino’s Last Dance

2 января 2012 года Рейнхардт скончался в возрасте 63 лет от цирроза печени.

Дискография

Bittersweet 
1968
 Альбомов нет

The Load 
1968
 Альбомов нет

The Second Coming 
1968—1969
 Альбом не издан

Iron Butterfly 
1970—1971
 Metamorphosis, 1970
 Silly Sally (сингл), 1971
 Evolution: The Best of Iron Butterfly, 1971
 Light & Heavy: The Best of Iron Butterfly, 1993

Captain Beyond 
1971—1974,1976—1978,1998—2002
 Captain Beyond, 1972
 Far Beyond a Distant Sun – Live Arlington, Texas, 1973
 Sufficiently Breathless, 1973
 Dawn Explosion, 1977

С Бобби Уомаком 
1974
 Lookin' for a Love Again, 1974
 Две песни: «Don’t Let Me Down» / «I Don’t Want to Get Hurt by Your Love Again»

The Ryno Band 
1977—1981
 Альбомов нет

Mad Dancer 
1981
 Lost World

С Робертом Теппером 
1991
 No Rest for the Wounded Heart, 1996

Сольные альбомы 
 Rhino’s Last Dance, 2009
 Rhino and the Posse, Back in the Day, 2011
 Blue Swamp, 2012

Источники 

Умершие от цирроза печени
Рок-гитаристы США
Музыканты психоделического рока
Музыканты Iron Butterfly
Музыканты Captain Beyond
Музыканты хард-рока